Аджемов — фамилия.

Известные носители:

 Аджемов, Константин Христофорович (1911—1985) — советский пианист, педагог, музыковед, музыкальный критик, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), профессор.
 Аджемов, Моисей Сергеевич (1878—1950) — российский политик, член Конституционно-демократической партии.